Nossa Senhora de Fátima (Aveiro), een plaats in de Portugese gemeente Aveiro
 Nossa Senhora de Fátima (Entroncamento), een plaats in de Portugese gemeente Entroncamento
 Nossa Senhora de Fátima (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lissabon